

Persone

Nicolai
 Bruno Nicolai (1926-1991) – compositore italiano
 Carl Otto Nicolai (1810-1849) – compositore tedesco
 Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811) – scrittore ed editore tedesco
Domenico Nicolai, marchese di Canneto  (1778-1842) – deputato del Regno di Napoli, patriota e nobile italiano,
 Elena Nicolai (1905-1993) – cantante lirica bulgara naturalizzata italiana
 Nicky Nicolai (n. 1960) – cantante jazz italiana
 Nicola Maria Nicolai (1756-1833) – archeologo, letterato ed economista italiano
 Paolo Nicolai (n. 1988) – pallavolista italiano
 Philipp Nicolai (1556-1608) – compositore tedesco
 Raniero Nicolai (1893-1958) – poeta italiano

Nicolaï
 Eugène Nicolaï (...-1958) – calciatore francese

Pagine correlate 
 De Nicolai